

Formule 
 Cannabicromene o CBC, il secondo principio attivo per percentuale nella cannabis

Acronimi 

 CBC, acronimo di Cipher Block Chaining, modalità di operazione di crittografia dati

Aziende 
 CBC Co. Ltd. – azienda multinazionale giapponese
 CBC (Canadian Broadcasting Corporation) – servizio pubblico radiotelevisivo in Canada
 Chubu-Nippon Broadcasting (Chubu-Nippon Broadcasting Co., Ltd., CBC) – emittente radiofonica e televisiva giapponese

Codici 
 cbc – codice ISO 639-3 del carapano